Bolesław Matuszewski – regista e fotografo polacco, impiegato delle officine Lumière
 Marek Matuszewski – politico polacco
 Richard Matuszewski – ex tennista statunitense